Униан-да-Серра () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуапоре. Население составляет 1480 человек на 2006 год. Занимает площадь 130,991 км². Плотность населения — 11,3 чел./км².

История 
Город основан 20 марта 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 47 925 562,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 28 595,20 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,813 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул